Paris (1926), een film geregisseerd door Edmund Goulding
 Paris (2008), een film geregisseerd door Cédric Klapisch
 Paris, Texas (1984), een film geregisseerd door Wim Wenders